Ра́да Наро́дних Коміса́рів (скор. раднарком; абр. РНК; ) — назва ряду урядів визнаних, частково визнаних та невизнаних держав у 1917–1946 роках. Зазвичай формувалися більшовиками.

Народний комісаріат у структурі радянської влади тих часів відповідає сучасному міністерству, посада народного комісара — посаді міністра. Тому раднарком відповідає сучасному кабінету міністрів.

 Рада народних комісарів РСФРР — уряд РСФСР у 1917–1922 роках.
 Рада народних комісарів СРСР — уряд СРСР у 1923–1946 роках.
 Рада народних комісарів Української РСР — уряд УСРР у 1919–1936 роках.
 Рада народних комісарів Української РСР — уряд УРСР у 1937–1946 роках.

Див. також 
 Комісар